FMC kan syfta på:

 FMC – ett medicinskt centrum inom svenska flygvapnet, se Flygmedicincentrum
 FMC – ett metodistiskt trossamfund, se Free Methodist Church
 FMC – att integrera kvinnor i revolutionen i Kuba. se Federación de Mujeres Cubanas
 FMC – en förening inom Fria Moderata Studentförbundet, se Fria Moderata Chalmerister
 FMC – förkortning för Flight management computer, navigeringsdator på flygplan
FMC Corporation – ett amerikanskt företag inom jordbruk och kemisk industri
FMC Technologies – ett amerikanskt verkstadsföretag
Technip FMC – ett brittisk-amerikanskt verkstadsföretag

Akronymer